Mardi gras peut désigner : 

Mardi gras, une fête catholique qui marque la fin de la « semaine des sept jours gras » ;

Cinéma 
Mardi gras, un film français de Pierre Weill sorti en 1932 ;
Mardi gras (Sunny), un film américain de Herbert Wilcox  sorti en 1941 ;
Mardi gras, un film américain de Edmund Goulding sorti en 1958.

Musique 
Mardi Gras, septième et dernier album du groupe Creedence Clearwater Revival, sorti en 1972 ;
Mardi Gras, deuxième album du chanteur américain de musique cadienne Zachary Richard, sorti en 1977 ;
Mardi Gras.bb, un brass band allemand.
, groupe américan de Rock 'n' roll basé à New York, numéro 1 en France en 1970 pour son titre Girl, I've Got News for You.

Autres 
Mardi gras, un navire de croisière.

Notes et références 

Homonymie de titre